Ilsø ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Ilsø (* 1986), dänischer Fußballspieler
 Marco Ilsø (* 1994), dänischer Schauspieler